Андрей Анатольевич Полуханов () — российский политический деятель, депутат Государственной Думы ФС РФ четвертого созыва (2003—2007).

Биография 
Родился в городе Счастье Луганской области.

В 1982 году переехал на Сахалин.

Служил в элитном спецназе ВМС. Впоследствии служил в органах внутренних дел, воевал в Дагестане.

В 1996 году возглавил службу безопасности Холмского районного отделения ЛДПР. В 1998 году был избран руководителем Холмской районной организации ЛДПР.

С 2001 по 2008 год был координатором Сахалинского регионального отделения ЛДПР

Был помощником депутата Государственной думы.

Депутат государственной думы 
В 2003 году баллотировался в Государственную думу 4 созыва от ЛДПР, номер 4 Дальневосточного региона списка. Избран не был.

В 2004 году назначен уполномоченным Высшего совета ЛДПР по Дальневосточному Федеральному Округу.

В том же году избран депутатом Сахалинской областной думы.
В 2007 году получил мандат депутата Государственной думы 4 созыва вместо ставшего главой ЦИК Владимира Чурова. Входил в комитет ГД по безопасности.

В 2007 году баллотировался в Государственную думу 5 созыва от ЛДПР, первый по региональной группе № 22 (Иркутская область — Братская). Избран не был.

Примечания

Ссылки 
Депутаты Государственной думы Российской Федерации IV созыва
Депутаты Сахалинской областной думы